28 Batalion Saperów (II RP)
 28 Batalion Saperów (1939)
 28 Batalion Saperów (LWP)